Яков Васильевич Баш (настоящая фамилия — Башмак; ; 8 августа 1908, с. Мыловое (ныне Бериславского района Херсонской области Украины)—14 марта 1986, Киев) — украинский советский писатель и драматург.

Биография 
Родился в бедной крестьянской семье. С детства батрачил. После революции, повзрослев активно занимался общественно-политической жизнью, писал корреспонденции в газеты. Работал в Крыму и Херсонской области заведующим избами-читальнями.

В 1928—1932 работал на строительстве Днепрогэса — плотником, бригадиром. С 1931 — литературный сотрудник многотиражки «Пролетарий Днепростроя».

Поступил в 1932 на учёбу на филологический факультет в Харьковский университет, затем до 1937 года продолжал обучение в Киевском государственном университете. Окончил аспирантуру при кафедре истории украинской литературы университета в Киеве.

Член ВКП (б) с 1938 года.

Участник партизанского движения в годы Великой Отечественной войны. Служил в Центральном штабе по руководству партизанским движением на Украине.

После войны жил в Харькове в доме «Слово».

Умер в Киеве в 1986 году. Похоронен на Байковом кладбище.

Творчество 
Дебютировал в 1931 году с рассказом «Сталь», напечатанном в журнале «Огонёк». В 1932 в издательстве «Український робітник» вышла в свет первая книга писателя — сборник очерков «Эпоха пылает» («Доба горить»), в 1933 книга рассказов — «Дни наступления» («Дні наступу»), а затем в 1934 — повесть «Сила». Темой произведений стали героические будни рабочего класса СССР.

Послевоенные произведения Баша посвящены военной тематике, строительству и восстановлению Днепрогэса, истории родного края, громкой славе прошлого Украины, её настоящему и будущему.

В 1938 принят в Союз писателей Украины.

Избранные произведения 
 «На берегах Славуты» (1941)
 «Профессор Буйко» (повесть, 1945) и одноимённая пьеса (1949).
 «Избранное» (1948)
 «На земле нашей» (1959)
 «У костра»
 «Днепровские зори» (героическая драма)
 «Горячие чувства» (роман)
 «Надежда» (роман)
 «На берегах днепровских»

Пьесы Баша шли на сценах многих театров Украины. Отдельные произведения прозаика переведены на русский, болгарский, словенский и другие языки.

Награды 
 орден Октябрьской Революции (07.08.1978)
 орден Отечественной войны I степени (08.05.1945)
 орден Отечественной войны II степени (11.03.1985)
 2 ордена Трудового Красного Знамени (24.11.1960; 28.10.1967)
 орден «Знак Почёта» (22.09.1958)
 медаль «Партизану Отечественной войны» 1-й степени (1944)
 другие медали
 Республиканская комсомольская литературная премия им. Н. Островского (1970),
 Почётный гражданин г. Запорожье.

Произведения 
 П’єси. К., 1958;
 Твори. Т. 1-2. К., 1978.

Литература 
 Дяченко О., Яків Баш, в кн.: Українські радянські письменники, в. 2, К., 1957;
 Питляр И., Надежда. «Дружба народов», 1961, № 2.
 Новиченко Л. О делах и людях наших дней // Вопросы литературы. 1960. № 7.

Ссылки 
  Краткая литературная энциклопедия: В 9 т. — М.: Сов. Энцикл., 1962—1978. 
 

Выпускники Киевского университета
Украинские писатели
Писатели-соцреалисты
Почётные граждане Запорожья
Жители дома «Слово»
Члены Национального союза писателей Украины
Члены КПСС
Похороненные на Байковом кладбище